Z3 oder Z 3 steht für:
 BMW Z3, Modell des Automobilherstellers BMW
 Zuse Z3, frei programmierbarer Computer Konrad Zuses
 die Kurzform des Zorro-III-Busses in Amiga-Computern, siehe Zorro-Bus
 Z 3 Max Schultz, Zerstörer der deutschen Kriegsmarine
 eine Art des Datenzugriffs durch einen Betriebsprüfer, siehe Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU)
 Sony Xperia Z3, Smartphone von Sony
 Z3 (Himalaya), Berg im Himalaya
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Mazedonien, siehe Luftfahrzeugkennzeichen#Liste der Staatszugehörigkeitszeichen 
 Avient Aviation (IATA-Code), simbabwische Frachtfluggesellschaft
Z3 Theorem Prover von Microsoft

Siehe auch:
 3Z

Z3